Miguel Gual puede referirse a las siguientes personas:

 Miguel Gual Agustina (1907-1989), jugador y entrenador de fútbol español.
 Miguel Gual Bauzà (1919-2010), ciclista español.
 Miguel Gual Camarena (1916-1974), historiador y medievalista español.